Энермучаш — название населённых пунктов в Марий Эл, Россия:

 Энермучаш — деревня в Новоторъяльском районе.
 Энермучаш — деревня в Сернурском районе.
 Энермучаш — деревня в Советском районе.